Айтбай:
 Айтбай (село) — село в Амангельдинском районе Костанайской области Казахстана.
 Айтбай (певец) — народный певец, композитор, акын-импровизатор.